Desperado kan syfta på:

Desperado (musikalbum) – ett musikalbum från 1973 med Eagles
Desperado (sång) – titelspåret på ovanstående album
Desperado (film) – en film från 1995 av Robert Rodriguez, originaltitel Desperado
Desperado (schack) – en schackterm
 Desperado (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp

Se även
Desperados